Muhammad VIII − emir Grenady z dynastii Nasrydów (1417-1419 i 1427-1429) 
 Muhammad VIII − sułtan Kanem-Bornu (1811-1814)
 Muhammad VIII − władca Jemenu z dynastii Kasimidów (1840-1844)
 Muhammad VIII − bej Tunisu z dynastii Husajnidów (1943-1956)